Röhrwang ist der Ortsname von

 Röhrwang (Eggenthal), Ortsteil der Gemeinde Eggenthal, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Röhrwang (Friesenried), Ortsteil der Gemeinde Friesenried, Landkreis Ostallgäu, Bayern